Molekulska formula -{C22H27NO2}- se može odnositi na:
 Danazol, anabolički steroid
 Lobelin
 Feneridin
 Ro4-1539, opioidni analgetik